Modus est la racine latine du mot , en français on le retrouve dans plusieurs locutions latines comme :
 Modus operandi
 Modus ponens
 Modus tollens
 Modus vivendi

Le nom Modus peut également désigner :
 le modèle de déplacements MODUS, développé par l'État français en Ile-de-France
 la Renault Modus, une voiture du constructeur automobile français Renault.
 Modus, une série télévisée suédoise diffusée en 2014